

Geografia
Buru – isola dell'Indonesia, terza più grande dell'arcipelago delle Molucche
Buru, anche chiamata Turnagain Island – isola dello stretto di Torres nel Queensland, Australia
Capo Buru – capo nella penisola malese, punto più a sud dell'Asia continentale

Persone
Buru di Gojoseon – secondo imperatore coreano
Hae Buru – re di Buyeo, antico regno coreano

Altro
Buru – leggendario rettile acquatico indiano
Torre del Buru – torre costiera cinquecentesca ubicata nella baia di Porto Conte, territorio di Alghero, Sardegna nord occidentale
Buru – Gruppo etnico indonesiano nelle Molucche